Bosznia-Hercegovina
Dobra Voda falu Modrića községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Csehország
Dobrá Voda falu és község a Žďár nad Sázavou-i járásban, a  Vysočina kerületben
Dobrá Voda falu és község a Pelhřimovi járásban a Vysočina kerületben
Dobrá Voda u Pacova falu és község a Pelhřimovi járásban a Vysočina kerületben
Dobrá Voda u Hořic falu és község a Jičíni járásban a Hradec Králové-i kerületben
Dobrá Voda u Českých Budějovic falu és község a České Budějovic-i járásban, a Dél-Csehországi kerületban

 Horvátország
Dobra Voda falu Benkovac községben, Zára megyében
Dobra Voda falu Cseglény községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Koszovó
Dobra Voda falu Klina községben a Peći körzetben

 Montenegró
Dobra Voda falu Bar községben

 Szerbia
Dobra Voda falu Bojnik községben a Jablanicai körzetben
Dobra Voda falu Jagodina községben a Pomoravljei körzetben

 Szlovákia
Dobrá Voda Jókő község szlovák neve a Nagyszombati kerületben, a Nagyszombati járásban.